Op deze pagina staan alle teams die deelnemen aan de Dutch Basketball League 2014-15, het 55e seizoen van het hoogste niveau basketbal in Nederland.

Transfers
In dit overzicht zijn spelers opgenomen die voor ten minste één All-Star Gala zijn geselecteerd.

Aris Leeuwarden

BC Apollo

Challenge Sports Rotterdam

Groningen

Landstede Basketbal

Maxxcom BSW

Port of Den Helder Kings

SPM Shoeters Den Bosch

Zorg en Zekerheid Leiden

Teams 2014-15